Ла Адарга има више значења:

 Ла Адарга (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Адарга (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику